In lingua tedesca Dreßen

 Chuck Dressen –  giocatore statunitense di football americano e di baseball e allenatore di baseball
 Hans-Georg Dreßen – ex calciatore tedesco, difensore
 Thomas Dreßen – sciatore alpino tedesco